Lazaro oder Lázaro ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Lázaro García (* 1994), spanische Tennisspielerin
 Carlos Lázaro (* 1990), spanischer Fußballspieler
 David Lázaro (* 1985), spanischer Fußballspieler
 Emilio Martínez Lázaro (* 1945), spanischer Regisseur
 Félix Lázaro Martinez SchP (* 1936), Bischof von Ponce
 Fernando Lázaro Carreter (1923–2004), spanischer Autor, Romanist, Hispanist, Sprach- und Literaturwissenschaftler

 François Hadji-Lazaro (1956–2023), französischer Musiker und Schauspieler
 Hipólito Lázaro (1887–1974), spanischer Opernsänger
 Javier Clemente Lázaro (* 1950), spanischer Fußballtrainer
 Jeff Lazaro (* 1968), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jesús Lázaro (* 1971), spanischer Basketballspieler
 José Carmelo Martínez Lázaro (* 1954), spanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Cajamarca
 Ladislas Lazaro (1872–1927), US-amerikanischer Politiker
 Luis Lázaro (1958–2012), spanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Paloma Lázaro (* 1993), spanische Fußballspielerin 
 Paola Lázaro-Muñoz (* 1987), puerto-ricanische Schauspielerin und Dramatikerin
 Paz Lázaro (* 1972), spanische Filmschaffende 
 Primitivo Lázaro (1909–1997), spanischer Komponist
 Thierry Lazaro (* 1960), französischer Politiker
 Valentino Lazaro (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Vanderley Lázaro (* 1947), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lazzaro
 Di Lazzaro
 Lazarou
 San Lázaro